Озеряновка () — посёлок, входит в Горловский городской совет Донецкой области Украины. Под контролем Донецкой Народной Республики.

География 
К западу от населённого пункта проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение). По юго-восточной окраине посёлка протекает канал Северский Донец — ДОНБАСС в открытом русле.

Соседние населённые пункты по странам света

Под контролем ВСРФ 
З: Новосёловка (Ясиноватский район), Троицкое

Под контролем ДНР 
С, СВ: город Горловка

СЗ: Широкая Балка

В: Фёдоровка, Новосёловка (Енакиевский городской совет)

ЮЗ: Ставки

ЮВ: Пятихатки

Ю: Михайловка, Пантелеймоновка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1154 человека.

Местный совет 
Административный центр Озеряновского сельского совета.

Адрес местного совета: 84693, Донецкая обл., Горловский городской совет, посёлок Озеряновка, ул. Рихтера, 1. Телефонный код — 6242.

Примечания

Ссылки 
 Озеряновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Горловского городского совета